Il termine latino Laus, anche nella variante greca Laos può riferirsi a:
Laus (o Laos) – antico nome del fiume Lao;
Laus Pompeia – città romana tra Mediolanum e Cremona, l'attuale Lodi Vecchio
Laus – città romana della Magna Grecia
Laus Iulia – colonia dedotta da Giulio Cesare a Corinto.
Laus – località occitana della Provenza francese
Mauro Laus (1966) – politico italiano

Pagine correlate 

Laos (disambigua)

Altri progetti